Маяльс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 57,72 км². Население — 1 006 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina oficial de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa en Google Maps

Муниципалитеты Льейды